Jméno a příjmení Vladimír Vlasák má více nositelů:

 Vladimír Vlasák (1958–2013) – český hudební publicista
 Vladimír Vlasák (historik) (* 1948) – český archivář a regionální historik
 Vladimír Vlasák (malíř) (* 1952) – český malíř a restaurátor